Zespół PFAPA – choroba autozapalna
 PFAPA - Polish Federation Air Power Athletics